Carlos VII da Suécia (1161-1167)
Carlos VII de França (1403-1461).
Carlos VII do Sacro Império Romano-Germânico (1697-1745)
 Carlos III de Espanha (1716-1788 — Carlos VII de Nápoles

 Carlos IV de Espanha  (1788-1808) — Carlos VII de Navarra
Carlos Maria de Bourbon e Áustria-Este — pretendente carlista (Carlos VII de Espanha])

Desambiguações de antropônimos